Sideris ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Sideris (* 1964), deutscher Schauspieler
 Panagiotis Sideris († 2011), griechischer Handballspieler